Alessandro Striggio peut désigner :

 Alessandro Striggio (v. 1540-1592), compositeur italien de la Renaissance.
 Alessandro Striggio (v. 1573-1630), poète et librettiste d'opéra italien, fils du précédent.